Studenets kan syfta på:

Belarus 

 Studjonets, vattendrag, Hrodnas voblast,

Bulgarien 

 Studenets (distrikt), Razgrad, Obsjtina Loznitsa,